Звя́гино — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Звягино — деревня в Комьянском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области.
 Звягино — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области.
 Звягино — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Звягино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Звягино — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Звягино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Звягино — деревня в Казаковском сельсовете Вачского района Нижегородской области.
 Звягино — деревня в Чулковском сельсовете Вачского района Нижегородской области.
 Звягино — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Звягино — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Звягино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Звягино — деревня в Запольской волости Плюсского района Псковской области.
 Звягино — деревня в Плюсской волости Плюсского района Псковской области.
 Звягино — деревня в Вехнянской волости Новоржевского района Псковской области.
 Звягино — деревня в Жадрицкой волости Новоржевского района Псковской области.
 Звягино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Звягино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Звягино — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Звягино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Звягино — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Звягино — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Звягино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Звягино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Звягино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Другое 
 Звягино — микрорайон города Пушкино (Московская область); до 2003 года — село в Пушкинском районе.